L'Open de Chine de squash masculin 2016 est l'édition masculine 2016 de l'Open de Chine qui se déroule du  au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Wang Junjie. 

Mohamed El Shorbagy l'emporte en finale face à Grégory Gaultier.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash féminin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2016
Sport en Chine en 2016
Sport en septembre 2016
Squash en 2016